|-
| 124401 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124402 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124403 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124404 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124405 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124406 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124407 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124408 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124409 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124410 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124411 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124412 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124413 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124414 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124415 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124416 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124417 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124418 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124419 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124420 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124421 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124422 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124423 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124424 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124425 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124426 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124427 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124428 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124429 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124430 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124431 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124432 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124433 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124434 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124435 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124436 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124437 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124438 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124439 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124440 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124441 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124442 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124443 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124444 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124445 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124446 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124447 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124448 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124449 - || || 25 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124450 - || || 25 d'agost, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 124451 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124452 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124453 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124454 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124455 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124456 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124457 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124458 - || || 19 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124459 - || || 18 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124460 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124461 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124462 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124463 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124464 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124465 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124466 - || || 23 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124467 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124468 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124469 - || || 25 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124470 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124471 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124472 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124473 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124474 - || || 10 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124475 - || || 10 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124476 - || || 10 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124477 - || || 10 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124478 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124479 - || || 9 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124480 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124481 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124482 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124483 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124484 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124485 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124486 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124487 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124488 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124489 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124490 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124491 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124492 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124493 - || || 10 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124494 - || || 12 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124495 - || || 12 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124496 - || || 13 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124497 - || || 12 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124498 - || || 14 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124499 - || || 12 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124500 - || || 9 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
4